Jacques Sauvegrain est un résistant français. 
 Sarah-Jane Sauvegrain est une actrice française.